Унион Хуарез има више значења:

 Унион Хуарез (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Хуарез (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Хуарез (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Хуарез (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Хуарез (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Хуарез (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Унион Хуарез (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Хуарез (Унион Хуарез, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Хуарез (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Хуарез, Агва Горда (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Унион Хуарез (Сан Педро Кијатони), насеље у савезној држави Оахака у Мексику